Jonas Bergqvist, švedski hokejist, * 26. september 1962, Hässleholm, Švedska.

Bergqvist je večino kariere igral za klub Leksands IF v švedski ligi, skupno kar štirinajst sezon, leta 1988 ga je na NHL naboru izbral klub Calgary Flames, za katerega je tudi zaigral v sezoni 1989/90. V sezoni 1995/96 je bil izbran za švedskega hokejista lega. V sezoni 1998/99, ki je bil njegova zadnja pred upokojitvijo, je s klubom VEU Feldkirch osvojil naslov prvaka v Alpski ligi.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, in devetih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po treh zlatih in srebrnih ter ene bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 272-ih tekmah, s čimer je devet let držal rekord po številu nastopov, do leta 2007, ko ga je izboljšal Jörgen Jönsson.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 6
| 7
| 13
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 35
| 8
| 11
| 19
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 29
| 11
| 11
| 22
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 11
| 11
| 22
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 37
| 19
| 13
| 32
|
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 27
| 15
| 20
| 35
|
| 18
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 3
| 2
| 5
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salt Lake City Golden Eagles
| IHL
| 89/90
|
| 13
| 6
| 10
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 89/90
|
| 22
| 2
| 5
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 90/91
|
| 36
| 16
| 23
| 39
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 11
| 10
| 21
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 18
| 14
| 12
| 26
|
| 4
|
| 11
| 6
| 8
| 14
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 15
| 23
| 38
|
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 35
| 12
| 23
| 35
|
| 29
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 33
| 17
| 12
| 29
|
| 14
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 37
| 16
| 14
| 30
|
| 28
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 4
| 0
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 38
| 13
| 16
| 29
|
| 22
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 12
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 31
| 14
| 19
| 33
| +8
| 18
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Alpska liga
| 98/99
|
| 29
| 17
| 21
| 38
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VEU Feldkirch
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 17
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 690
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" | 295
| bgcolor="#7FFF00" | 562
| bgcolor="#7FFF00" | +24
| bgcolor="#7FFF00" | 426
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih